Aardrijkskunde
 Noel, plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Noël-Cerneux, gemeente in het Franse departement Doubs

Evenement
 Kerstmis, in vele landen is Noël (of een variant daarop) de benaming voor Kerstmis

Literatuur
 Noël, 1932, album uit de stripreeks De meesters van de gerst
 Noël chez les Schtroumpfs, stripalbum van De Smurfen

Media
 Circus Noël, Nederlandse televisieserie
 Joyeux Noël, Franse film uit 2005
 Noël, Amerikaanse kerstfilm uit 2004
 Un conte de Noël, Franse film uit 2008

Muziek
 Noël, muziekalbum van de Amerikaanse zanger Josh Groban

Personen met de achternaam Noël
 Alyson Noël, Amerikaans schrijfster
 Clément Noël, Frans alpineskiër
 Émile Noël, Frans ambtenaar
 Ferdinand Noël, Belgisch advocaat en politicus
 Gérard Noël, Belgisch atleet
 Laurent Noël, Canadees bisschop
 Magali Noël, Turks-Frans actrice en zangeres
 Marjorie Noël, Frans zangeres
 René Noël, Belgisch syndicalist, politicus en verzetsstrijder
 Walther Noël, Belgisch politicus

Voeding
 Bûche de Noël, traditioneel kerstdessert
 Noël de Silenrieux, Belgisch bier
 Père Noël, Belgisch bier

Voornaam
 Noël, jongensnaam

Achternaam